Holocausto, um genocídio perpetrado por nazistas
 Holocausto (sacrifício), uma oferta queimada
 Holocausto nuclear
 Holocausto (série)
 Holocausto (Marvel Comics)
 Holocausto (banda) - de death/thrash metal
 Holocausto (álbum) - do grupo Tantra

Desambiguação